Појам Петар Куртене може да се односи на:
 Петар I Куртене,
 Петар II Куртене,